Die Saison 2003/04 der Volleyball-Bundesliga begann am 4. Oktober 2003 und endete am 24. April 2004. Der SCC Berlin wurde zum dritten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:
TSV Bad Saulgau
SCC Berlin
Volley Dogs Berlin
evivo Düren
SG Eltmann
VV Humann Essen
VfB Friedrichshafen
VV Leipzig
VC Markranstädt
Maoam Mendig
TSV Unterhaching
SV Bayer Wuppertal

Als Titelverteidiger trat der SCC Berlin an. Aus der zweiten Liga kamen Eltmann, Essen und Markranstädt.

Saisonverlauf 
Zunächst spielten die zwölf Mannschaften eine Qualifikationsrunde, bei der einmal jeder gegen jeden antrat, entweder zuhause oder auswärts. Der SCC überstand diese Runde ungeschlagen und sorgte für die einzige Niederlage der Friedrichshafener. Düren, Wuppertal und Unterhaching qualifizierten sich punktgleich für die Top-Liga-Runde, die auch Mendig erreichte.

In der Runde der sechs besten Mannschaften traten alle Mannschaften zweimal gegeneinander an. Der VfB und der SCC gewannen jeweils gegeneinander und kassierten eine weitere Niederlage. Somit konnten die Berliner die Tabellenführung behaupten. An der Reihenfolge der weiteren Platzierungen änderte sich ebenfalls nicht.

In der unteren Hälfte erreichten die Volley Dogs als zweite Mannschaft aus der Hauptstadt ebenso die Play-offs wie Leipzig. Essen gelang nur noch ein Sieg und der VV Humann musste gemeinsam mit Bad Saulgau und Markranstädt zurück in die zweite Liga.

Im Viertelfinale setzte sich der SCC im Berliner Stadtderby gegen die Volley Dogs ohne Satzverlust durch; das Gleiche gelang Düren gegen Mendig. Auch Friedrichshafen und Wuppertal benötigten nur zwei Spiele in der Best-of-three-Serie. Die Halbfinal-Spiele entschieden die beiden besten Mannschaften der Saison mit jeweils zwei 3:0-Siegen für sich. Düren sicherte sich den dritten Platz gegen Wuppertal. In der Finalserie schafften die Berliner nach einer Auftakt-Niederlage die Wende und verteidigten mit drei Siegen in Folge ihren Meistertitel.

Statistik

Qualifikationsrunde

Top-Ligarunde

Ligarunde

Play-offs

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2004 (PDF-Datei; 166 kB)

2003/04
Volleyballsaison 2003/04